Biografia: Cyrano de Bergerac, escriptor francès
 Cinema:
 Cyrano de Bergerac (pel·lícula de 1950), pel·lícula estatunidenca dirigida per Michael Gordon
 Cyrano de Bergerac (pel·lícula de 1990), pel·lícula francesa dirigida per Jean-Paul Rappeneau
 Teatre: Cyrano de Bergerac (teatre), obra teatral escrita per Edmond Rostand 
 Música: Cyrano de Bergerac (Alfano), òpera de Franco Alfano